Nieszczerdo (biał. Нешчарда) – jezioro na Białorusi
 Nieszczerda (biał. Нешчарда) – rzeka na Białorusi